Dit is een lijst van planetoïden 54401-54500. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (54401) - || 2000 LM || 1 juni 2000 || LINEAR
|-
| (54402) - || 2000 LA2 || 4 juni 2000 || J. Broughton
|-
| (54403) - || 2000 LD2 || 4 juni 2000 || J. Broughton
|-
| (54404) - || 2000 LO3 || 4 juni 2000 || LINEAR
|-
| (54405) - || 2000 LL4 || 4 juni 2000 || LINEAR
|-
| (54406) - || 2000 LR4 || 5 juni 2000 || LINEAR
|-
| (54407) - || 2000 LU6 || 1 juni 2000 || Spacewatch
|-
| (54408) - || 2000 LZ6 || 1 juni 2000 || Spacewatch
|-
| (54409) - || 2000 LD8 || 6 juni 2000 || LINEAR
|-
| (54410) - || 2000 LG9 || 5 juni 2000 || LINEAR
|-
| (54411) Bobestelle || 2000 LH0|| 3 juni 2000 || P. B. Stetson, D. D. Balam
|-
| (54412) - || 2000 LU10|| 4 juni 2000 || LINEAR
|-
| (54413) - || 2000 LL11|| 4 juni 2000 || LINEAR
|-
| (54414) - || 2000 LA13|| 5 juni 2000 || LINEAR
|-
| (54415) - || 2000 LR13|| 6 juni 2000 || LINEAR
|-
| (54416) - || 2000 LR14|| 7 juni 2000 || LINEAR
|-
| (54417) - || 2000 LH17|| 5 juni 2000 || LINEAR
|-
| (54418) - || 2000 LO17|| 7 juni 2000 || LINEAR
|-
| (54419) - || 2000 LA20|| 8 juni 2000 || LINEAR
|-
| (54420) - || 2000 LT20|| 8 juni 2000 || LINEAR
|-
| (54421) - || 2000 LG23|| 1 juni 2000 || LONEOS
|-
| (54422) - || 2000 LK23|| 3 juni 2000 || LONEOS
|-
| (54423) - || 2000 LO24|| 1 juni 2000 || LINEAR
|-
| (54424) - || 2000 LP24|| 1 juni 2000 || LINEAR
|-
| (54425) - || 2000 LX24|| 1 juni 2000 || LINEAR
|-
| (54426) - || 2000 LR25|| 7 juni 2000 || LINEAR
|-
| (54427) - || 2000 LG27|| 6 juni 2000 || LONEOS
|-
| (54428) - || 2000 LN27|| 6 juni 2000 || LONEOS
|-
| (54429) - || 2000 LN28|| 9 juni 2000 || LONEOS
|-
| (54430) - || 2000 LZ29|| 7 juni 2000 || LINEAR
|-
| (54431) - || 2000 LA31|| 6 juni 2000 || LONEOS
|-
| (54432) - || 2000 LG31|| 6 juni 2000 || LONEOS
|-
| (54433) - || 2000 LH32|| 5 juni 2000 || LONEOS
|-
| (54434) - || 2000 LU33|| 4 juni 2000 || NEAT
|-
| (54435) - || 2000 LM35|| 1 juni 2000 || LONEOS
|-
| (54436) - || 2000 LK36|| 1 juni 2000 || NEAT
|-
| (54437) - || 2000 MW || 24 juni 2000 || J. Broughton
|-
| (54438) - || 2000 MB2 || 25 juni 2000 || Farpoint
|-
| (54439) Topeka || 2000 MG3|| 29 juni 2000 || G. Hug
|-
| (54440) - || 2000 MP3 || 24 juni 2000 || LINEAR
|-
| (54441) - || 2000 MP5 || 26 juni 2000 || LINEAR
|-
| (54442) - || 2000 MS5 || 25 juni 2000 || LINEAR
|-
| (54443) - || 2000 MT5 || 25 juni 2000 || LINEAR
|-
| (54444) - || 2000 MU5 || 25 juni 2000 || LINEAR
|-
| (54445) - || 2000 MW5 || 25 juni 2000 || LINEAR
|-
| (54446) - || 2000 MY5 || 23 juni 2000 || Spacewatch
|-
| (54447) - || 2000 NX1 || 5 juli 2000 || J. Broughton
|-
| (54448) - || 2000 NZ2 || 6 juli 2000 || LINEAR
|-
| (54449) - || 2000 NY7 || 5 juli 2000 || Spacewatch
|-
| (54450) - || 2000 NT10|| 6 juli 2000 || LONEOS
|-
| (54451) - || 2000 NV10|| 6 juli 2000 || LONEOS
|-
| (54452) - || 2000 NX13|| 5 juli 2000 || LONEOS
|-
| (54453) - || 2000 NL15|| 5 juli 2000 || LONEOS
|-
| (54454) - || 2000 NA16|| 5 juli 2000 || LONEOS
|-
| (54455) - || 2000 NW16|| 5 juli 2000 || LONEOS
|-
| (54456) - || 2000 NJ17|| 5 juli 2000 || LONEOS
|-
| (54457) - || 2000 NC24|| 5 juli 2000 || Spacewatch
|-
| (54458) - || 2000 NM24|| 4 juli 2000 || LONEOS
|-
| (54459) - || 2000 NX24|| 4 juli 2000 || LONEOS
|-
| (54460) - || 2000 NU28|| 2 juli 2000 || Spacewatch
|-
| (54461) - || 2000 NA29|| 2 juli 2000 || Spacewatch
|-
| (54462) - || 2000 NC29|| 4 juli 2000 || LONEOS
|-
| (54463) - || 2000 OS1 || 27 juli 2000 || J. Broughton
|-
| (54464) - || 2000 OX1 || 23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (54465) - || 2000 OE4 || 24 juli 2000 || LINEAR
|-
| (54466) - || 2000 OO4 || 24 juli 2000 || LINEAR
|-
| (54467) - || 2000 OE6 || 24 juli 2000 || LINEAR
|-
| (54468) - || 2000 OA7 || 29 juli 2000 || Črni Vrh
|-
| (54469) - || 2000 OM8 || 30 juli 2000 || Črni Vrh
|-
| (54470) - || 2000 OE10|| 23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (54471) - || 2000 OC11|| 23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (54472) - || 2000 OL11|| 23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (54473) - || 2000 OK13|| 23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (54474) - || 2000 OV13|| 23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (54475) - || 2000 OC16|| 23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (54476) - || 2000 OK16|| 23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (54477) - || 2000 OM17|| 23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (54478) - || 2000 OG23|| 23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (54479) - || 2000 OX23|| 23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (54480) - || 2000 OB24|| 23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (54481) - || 2000 OB25|| 23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (54482) - || 2000 OE25|| 23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (54483) - || 2000 OF26|| 23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (54484) - || 2000 OJ26|| 23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (54485) - || 2000 OR27|| 23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (54486) - || 2000 OO29|| 30 juli 2000 || LINEAR
|-
| (54487) - || 2000 OD30|| 30 juli 2000 || LINEAR
|-
| (54488) - || 2000 OG32|| 30 juli 2000 || LINEAR
|-
| (54489) - || 2000 OZ32|| 30 juli 2000 || LINEAR
|-
| (54490) - || 2000 ON34|| 30 juli 2000 || LINEAR
|-
| (54491) - || 2000 OD35|| 30 juli 2000 || LINEAR
|-
| (54492) - || 2000 OB36|| 23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (54493) - || 2000 OP37|| 30 juli 2000 || LINEAR
|-
| (54494) - || 2000 OB38|| 30 juli 2000 || LINEAR
|-
| (54495) - || 2000 OL38|| 30 juli 2000 || LINEAR
|-
| (54496) - || 2000 OT40|| 30 juli 2000 || LINEAR
|-
| (54497) - || 2000 OF41|| 30 juli 2000 || LINEAR
|-
| (54498) - || 2000 OK41|| 30 juli 2000 || LINEAR
|-
| (54499) - || 2000 OS41|| 30 juli 2000 || LINEAR
|-
| (54500) - || 2000 OR44|| 30 juli 2000 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten